Фонтан — может означать:

 Фонтан (перен., разг.) — обильное, непрекращающееся проявление чего-либо.
 Фонтан — пиротехническое изделие развлекательного характера, испускающее плотный поток искр.

В искусстве

Архитектура, дизайн 
 Фонтан — в архитектуре, сооружение, в котором вода бьёт из источника, попадает в чашу какого-либо вида и используется вновь.
 Музыкальный фонтан — тип фонтана, имеющий эстетический дизайн и создающий трёхмерное представление с целью развлечения.
 Сухой фонтан — тип фонтана, без чаши.
  — фонтан, посвящённый столетию.
 «Фонтан» — реди-мейд Марселя Дюшана, писсуар.

Фильмы 
 «Фонтан» () — кинофильм, США, 1934, реж. Джон Кромвель.
 Фонтан (фильм, 1955)
 «Фонтан» — кинофильм, СССР, 1988, реж. Юрий Мамин.
 «Фонтан» () — кинофильм, США / Канада, 2006, реж. Даррен Аронофски.

Топонимы 
 Фонтан — село в Ленинском районе Крыма, входит в состав Ленинского сельского поселения.
 Фонтаны — село в Симферопольском районе Крыма, входит в состав Чистенского сельского совета.
 Фонтан — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Виана-ду-Каштелу.
 Фонтан — коммуна в департаменте Приморские Альпы (Франция).
 Фонтаны — не сохранившийся остановочный пункт железной дороги в Петергофе, Россия.

Фамилии 
Фонтан — французская и испанская фамилия.
  (1842—1903) — французский скульптор.
  (1892—1982) — французский велосипедист.
 Фонтан, Габриэль (1873—1959) — французская актриса.
  (1884—1965) — французский художник.
 Фонтан, Луи де (1757—1821) — французский писатель и политический деятель.
  (род. 1956) — французский мотогонщик.
  (1880—1914) — офицер французской полиции, участник ареста Жюля Бонно
  (1929—1979) — французский политик, основатель «Национальной партии Окситании».
 Фонтан, Франсуа (хирург) (род. 1929) — французский торакальный хирург.
 Фонтан, Элоди (род. 1987) — французская актриса-комик.
  (1923—2010) — испанский журналист, политик и общественный деятель.

См. также 
 Фонтана — польский дворянский герб, итальянская и польская фамилия и топонимы.
 Большой Фонтан